Kieslau bezeichnet 

 einen Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 eine alte Schreibweise des Ortsteils Kislau von Bad Mingolsheim/Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg